Mužská dvouhra Hall of Fame Open 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do singlové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Jihoafričan Kevin Anderson, který v květnu 2022 ukončil profesionální kariéru.

Vítězem se stal druhý nasazený, 25letý Američan Maxime Cressy, jenž ve finále zdolal kazachstánskou turnajovou trojku Alexandra Bublika po třísetovém průběhu 2–6, 6–3 a 7–6. Vyznavač vhodného stylu na trávě sevis–volej, tak po dvou prohraných finále získal na okruhu ATP Tour premiérový titul, když otočil nepříznivý průběh utkání ze stavu 2–6 a 0–3. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 33. příčku žebříčku.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022